Il singolare del Toray Pan Pacific Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in finale per 6-0, 1-6, 6-3 da Nadia Petrova.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il primo turno

  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Marija Šarapova (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (finale)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Na Li (terzo turno)
  Samantha Stosur (semifinale)

  Marion Bartoli (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Marija Kirilenko (ritirata)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Kaia Kanepi (secondo turno)
  Lucie Šafářová (terzo turno)
  Nadia Petrova (campionessa)

Qualificate 

  Jamie Hampton (terzo turno)
  Bojana Jovanovski (primo turno)
  Pauline Parmentier (secondo turno)
  Heather Watson (secondo turno)

  Johanna Larsson (secondo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Kurumi Nara (primo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)

Lucky Loser 
  Andrea Hlaváčková (ritirata, primo turno)

Wildcard 

  Kimiko Date-Krumm (primo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)

  Ayumi Morita (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Toray Pan Pacific Open 2012
WTA Tour 2012